Miejscowości w Polsce:
 Niebrzydowo Małe
 Niebrzydowo Wielkie